Der Kanton Gimont war bis 2015 ein französischer Wahlkreis in der Region Midi-Pyrénées. Er liegt im Arrondissement Auch und im Département Gers. Hauptort war Gimont.

Der 14 Gemeinden umfassende Kanton war 223,16 km² groß und hatte 7016 Einwohner (Stand: 2012).

Gimont
Aufgelöst 2015